Kaisejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kaisejaure (Gällivare socken, Lappland, 751098-162776), sjö i Gällivare kommun,  (25,9 ha)
Kaisejaure (Gällivare socken, Lappland, 753708-158769), sjö i Gällivare kommun,  (3,14 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn